Frédéric Brun kan verwijzen naar twee Franse wielrenners:
 Frédéric Brun (1957)
 Frédéric Brun (1988)